Сергинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Пермский край 
 Сергинское сельское поселение — входит в Кунгурский район

Удмуртия 
 Сергинское сельское поселение — входит в Балезинский район